Prunella, állatnem
Prunella, növénynemzetség